Ватега:
 Ватега (аэродром) — военный аэродром в Архангельской области
 Ватега (посёлок) — посёлок в Порожском сельском поселении Онежского района Архангельской области